Dies ist eine Episodenliste der deutschen Fernsehserie Giraffe, Erdmännchen & Co. Zwischen 2006 und 2018 entstanden in acht Staffeln insgesamt 329 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 50 Minuten. Zudem wurden Folgen der Serie in zwei verschiedene Formate umgeschnitten. Das Erste veröffentlichte von 2015 bis 2016 eine Kurzfolgen-Version der Serie, die aus 80 29-minütigen Folgen in zwei Staffeln besteht. Der Hessische Rundfunk zeigte von 2015 bis 2018 ein 89-minütiges XXL-Format der Serie mit 59 Folgen in drei Staffeln, die aus Zusammenschnitten der 6., 7. und 8. Staffel bestehen.

Originalfolgen

Staffel 1 
Die 44 Folgen der ersten Staffel wurden erstmals vom 23. Oktober bis zum 22. Dezember 2006 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 2 
Die 40 Folgen der zweiten Staffel wurden erstmals vom 5. Mai bis zum 3. Juli 2008 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt. Die Redaktionsleitung lag bei Barbara Uecker.

Staffel 3 
Die 40 Folgen der dritten Staffel wurden erstmals vom 25. Mai bis zum 20. Juli 2009 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt. Die Redaktion lag bei Volker Koch und Ute Buddenberg. Für die Herstellungsleitung waren Gerd Antes und Isabelle Stier verantwortlich.

Staffel 4 
Die vierte Staffel, die 40 Folgen beinhaltet, wurde erstmals vom 25. Februar bis zum 6. Mai 2011 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt, wobei die Folgen 33 und 34 erst im Rahmen einer Wiederholung am 29. und 30. November 2011 auf demselben Sender zu sehen waren.

Staffel 5 
Die 40 Folgen der fünften Staffel wurden erstmals vom 14. Mai bis zum 11. Juli 2012 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt. Die Folgen wurden von Frühjahr bis Herbst 2011 produziert. Die Redaktion lag bei Volker Koch, die Redaktionsleitung übernahm Gabriele Holzner.

Staffel 6 
Die 45 Folgen der sechsten Staffel wurden erstmals vom 3. Februar bis zum 17. April 2014 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 7 
Die 40 Folgen der siebten Staffel wurden erstmals vom 19. Oktober bis zum 15. Dezember 2015 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt. Die Redaktionsleitung lag bei Martina Launhardt.

Staffel 8 
Die 40 Folgen der achten Staffel wurden erstmals vom 13. März bis zum 16. Mai 2018 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt. Die Redaktionsleitung lag bei Martina Launhardt.

Kurzfassungen 
Das Erste veröffentlichte vom 26. Januar 2015 bis zum 10. Juni 2016 eine Kurzfolgen-Version der Serie mit 80 29-minütigen Folgen in zwei Staffeln, die aus Zusammenschnitten der Originalserie bestehen.

Staffel 1

Staffel 2

Langfassungen 
Der Hessische Rundfunk veröffentlichte vom 17. Mai 2015 bis zum 12. August 2018 eine XXL-Version der Serie mit 59 89-minütigen Folgen in drei Staffeln, die aus Zusammenschnitten der 6., 7. und 8. Staffel der Originalserie bestehen.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Ableger

Frau Doktor und die wilden Tiere 
Vom 25. August bis zum 15. September 2018 wurde unter dem Titel Frau Doktor und die wilden Tiere ein vierteiliger Ableger der Serie im Hessischen Rundfunk veröffentlicht, der die Tierärztinnen der Serie bei ihrer Arbeit begleitet und für dessen 44-minütige Folgen ebenfalls Material der Originalserie verwendet wurde. Die Redaktion lag bei Martina Launhardt. Für die Produktion war Joheina Hamami verantwortlich. Als Autoren waren Dagmar Hase, Paul Eschenhagen und Katja Devaux tätig. Olaf Pessler lieh den Geschichten seine Stimme.

Der Doktor und die wilden Tiere 
Die Fortsetzung dieses Ablegers wurde erstmals vom 13. Juli bis zum 17. August 2019 unter dem Titel Der Doktor und die wilden Tiere ebenfalls im Hessischen Rundfunk veröffentlicht. Die sechs 44-minütigen Folgen berichten über die Arbeit der Tierärzte in den vier hessischen zoologischen Einrichtungen Zoo Frankfurt, Opel-Zoo, Tierpark Sababurg und Vivarium Darmstadt. Die Redaktion lag bei Kristin Fröhlich. Für die Produktion war Sabrina Hempel verantwortlich. Die Leitung der Sendereihe übernahmen Katja Balzer und Frank Böhm. Olaf Pessler lieh den Geschichten seine Stimme.

Langfolgen 
Zusätzlich sendete der Hessische Rundfunk vom 25. August bis zum 8. September 2019 drei 90-minütige Langfolgen von Der Doktor und die wilden Tiere.

Weblinks

Einzelnachweise 

Giraffe,erdmännchen&co.episoden